Rúben Semedo, (Amadora, 4 d'abril de 1994), futbolista portuguès
 Nélson Semedo, (Lisboa, 16 de novembre de 1993), futbolista portuguès
 Yola Semedo, (Lobito, 8 de maig de 1978), cantant angolesa
 Odete Semedo, (Bissau, 7 de novembre de 1959), escriptora, política i investigadora de Guinea Bissau.
 Gil Semedo, (Santa Catarina, 25 d'octubre de 1974), cantant, compositor i productor musical capverdià.